Pierre Berton kan syfta på:

* Pierre Berton (1842–1912), fransk skådespelare och dramatiker
 Pierre Berton (1920–2004), kanadensisk journalist och programledare 
 Pierre-Montan Berton (1727–1780), fransk kompositör